Winschoten, ofwel Mokum B (vanwege zijn eertijds grote joodse gemeenschap).
 Berlijn

Jiddisch